Прову́лок Мака́ренка — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 У місті Вінниця:
 1-й провулок Макаренка;
 2-й провулок Макаренка.
 Провулок Макаренка — провулок у місті Київ.
 Провулок Макаренка — провулок у місті Кропивницький.
 Провулок Макаренка — провулок у місті Севастополь.
 Провулок Макаренка — провулок у місті Суми.
 Провулок Макаренка — провулок у місті Черкаси.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки